Jean Filliol peut désigner :

 Jean Filliol (1908-1981), homme politique français ;
 Jean Filiol (1909-?), militant nationaliste français.